Amethyst (slovensko ametist) je lahko:
 HMS Ambush - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Amethyst - plovilo/a Vojne mornarice ZDA